Лос Кастиљо има више значења:

 Лос Кастиљо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Кастиљо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Кастиљо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Кастиљо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику